Hiempsal är namnet på två kungar av Numidien under antik tid:

 Hiempsal I, son till Micipsa, död 117 f.Kr.
 Hiempsal II, kung under första århundradet f.Kr.